Il Torneo di Viareggio 1983 è stata la trentacinquesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Roma per la seconda volta nella sua storia.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 9, dall'Italia. Il torneo ha visto per la prima volta la partecipazione di una rappresentativa nazionale giovanile, quella dell'Algeria.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee

  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre africane
 
Squadre americane
  Santiago - 
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1983
Torneo di Viareggio